Красного́рск — распространённый топоним русского происхождения. Этимологически носит символическое значение.

Населённые пункты 
 Красногорск — город в Московской области России.
 Красногорск — село (ранее — город) в Сахалинской области России.
 Красногорск — посёлок в Ташкентской области Узбекистана.
 Красногорск — до 2012 г. название села Сатапле в Грузии.

Вымышленные населённые пункты 
 Красногорск — областной центр, фигурирующий в повести Валерия Барабашова «Жаркие перегоны» и в снятом по ней фильме «Магистраль».
 Красногорск — город, фигурирующий в фильме «Я объявляю вам войну».

Техника 
 «Красногорск» — название серии 16-мм кинокамер производства Красногорского механического завода.
 «Красногорск-2» — 16-мм киносъемочный аппарат производства Красногорского механического завода.
 «Красногорск-3» — 16-мм киносъемочный аппарат производства Красногорского механического завода.
 «Красногорск» — советский персональный компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.

См. также 
 Красногорск — «шпанбергово» название курильского острова Харимкотан
 Красногорка
 Красногорки
 Красногорский
 Красногорское

Примечания